

Anno 
 1069 – (MLXIX in numeri romani) è un anno dell'XI secolo 
 1069 a.C.

Matematica 
 1069 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1069 Planckia – asteroide della fascia principale del sistema solare